Morpurgo kan avse:

Emilio Morpurgo (1835-1885), italiensk statistiker
Michael Morpurgo (född 1943), brittisk författare